Flandern Rundt 2018 var den 102. udgave af cykelløbet Flandern Rundt. Det var det 13. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 1. april 2018. Løbet blev vundet af hollandske Niki Terpstra fra , foran danske Mads Pedersen og belgiske Philippe Gilbert på de resterende podiepladser.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Mads Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI World Tour 2018